Delo je lahko:

 delo, dejavnost proizvajanja
 delo (fizika) - fizikalna količina
 Delo (časopis) - slovenski dnevni časopis
 Delo (petnajstdnevnik), glasilo KPI za slovensko narodno skupnost v Italiji
 Delo (Italija), komunistični časopis za Slovence v Italiji
 Delo (KPS), glasilo Komunistične partije Slovenije
 Delo (glasilo), teoretsko glasilo KPS
 ČGP Delo, časopisno grafično podjetje Delo
 Delo na domu, proizvodnja določenih izdelkov doma
 Delo na črno, delo, ki ga nekdo opravlja v nasprotju z zakonom
 prekarno delo